Эдгар Сайерс (;  — ) — фигурист из Великобритании, бронзовый призёр чемпионата мира 1899 года в мужском одиночном катании, бронзовый призёр Олимпийских игр 1908 года в парном катании.

Биография 
В 1899 году Эдгар Сайерс женился на фигуристке Медж Кейв, которую он тренировал. В 1908 году, возрасте 45 лет, вместе с женой завоевал бронзовую медаль в парном катании на Олимпиаде. В 1906 году был судьёй на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Спортивные достижения

Мужчины

Пары 
(с Флоренц Мадлен Сайерс)

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 18 марта
Родившиеся в 1863 году
Умершие 16 февраля
Умершие в 1946 году
Фигуристы Великобритании
Фигуристы на летних Олимпийских играх 1908 года